Flushing kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Flushing (ort i Storbritannien), England, Cornwall,

USA 

 Flushing (ort i USA, Michigan), Genesee County, 
 Flushing (ort i USA, Ohio), Belmont County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar